

Pomla, un village de l'arrondissement de Beka ;
 Pomla, un village de l'arrondissement de Bibemi ;
 Pomla, un village de l'arrondissement de Mokolo ;
 Pomla, un village de l'arrondissement de Poli.